

Geografia
 Australia
 Grafton – città del Nuovo Galles del Sud
 Regno Unito
 Grafton – parrocchia civile del Cheshire
 Grafton – parrocchia civile dell'Herefordshire
 Grafton – parrocchia civile del Wiltshire
 Stati Uniti d'America
 Grafton – capoluogo della contea di Walsh, Dakota del Nord
 Grafton – città della contea di Jersey, Illinois
 Grafton – città della contea di Worth, Iowa
 Grafton – comune della contea di Worcester, Massachusetts
 Grafton – villaggio della contea di Fillmore, Nebraska
 Grafton – comune della contea di Grafton, New Hampshire
 Grafton – città della contea di Rensselaer, New York
 Grafton – villaggio della contea di Lorain, Ohio
 Grafton – città della contea di Windham, Vermont
 Grafton – capoluogo della contea di Taylor, Virginia Occidentale
 Grafton – città della contea di Ozaukee, Wisconsin
 Contea di Grafton – contea del New Hampshire

Altro
 Duca di Grafton – titolo nobiliare inglese
 HMS Grafton – cacciatorpediniere della Royal Navy
 Sue Grafton (1940-2017) – scrittrice statunitense
Grafton Architets – Studio d'architettura internazionale